Angelina Beloff – artista russa
 Evan Beloff – sceneggiatore e regista canadese
 John Beloff – psicologo inglese
 Leland Beloff – politico e criminale statunitense
 Max Beloff, barone Beloff – storico britannico
 Michael Beloff – avvocato inglese
 Zoe Beloff – artista britannica